Rättvik (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Rättvik (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.